Liste des personnages de fiction du manga Saint Seiya épisode G.

Introduction : les douze Titans et leurs Sôma 

Au début était Gaïa, la Terre. Elle enfanta seule Ouranos, le Ciel et Pontos, les Océans.

Unie à Ouranos, Gaia donna naissance aux Titans et Titanides, six fils et six filles, qui devinrent la première génération de Dieux. Malheureusement, Ouranos était cruel et méfiant, de peur que ses enfants ne le détrônent, il les enferma afin que jamais ils ne remettent en cause son pouvoir.

Consciente de la souffrance de ses enfants, Gaïa créa douze armes et en fit don aux Titans et Titanides afin qu'ils puissent faire face à Ouranos. Ces armes, appelées Sôma (ou "Corps" en Grecs) avaient la particularité de pouvoir être utilisées selon leurs forme d'origine ou bien portées en tant qu'armure. Elles conféraient alors à leur porteur des capacités propres à l'arme représentée par la Sôma.

Décidé à mettre un terme à la tyrannie d'Ouranos, un des douze Titans, Cronos, armé de sa Sôma, se rebella contre son père et finalement, le tua. Avant de mourir, Ouranos mis en garde son fils sous la forme d'une prédiction : le futur lui réservera le même sort...

Effectivement, bien plus tard, Zeus, fils de Cronos, détrôna son père et le précipita, ainsi que les Titans et leur peuple, dans les profondeur du Tartare. La sôma de Cronos, une gigantesque faux appelée "Megas Drepanon" fut alors scellée sous la statue d'Athéna au cœur du Sanctuaire tandis que les onze autres Sôma furent, elles, scellées dans l'ancien Sanctuaire des Titans : le "Cronos Laburynthos".

Aujourd'hui libérés par Pontos, les Titans s'éveillent à nouveau. Afin de se venger de Zeus, ils doivent libérer Cronos ainsi que récupérer le "Megas Drepanon" détenu au sein du Sanctuaire d'Athéna.

Coeos 
Coeos (黒雷のコイオス, Kokurai no Koiosu) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya et n'apparait que dans le manga Saint Seiya épisode G. Il est un des douze Titans enfantés dans les temps mythologiques par Gaia, la Terre, et Ouranos, le Ciel.

Coeos de l'Éclair Noir 

Son nom veut dire" Celui qui comprend", son nom a été effacé de la Mythologie par Mnémosyne, car il avait créé le Foudre, l'Arme tueuse de Dieu.

Coeos est le troisième titan à avoir ressuscité (dans le tome 4). Son premier combat, dans le but de tuer Shaka qui veut empêcher la résurrection des monstres mythologiques, l'opposera au Lion d'Or: Aiolia. Au début, Coeos, mènera ce combat d'une main de maître, mais c'était sans compter le courage et la volonté d'Aiolia qui inversera la tendance en utilisant sa "Super Nova": Photon Burst.

Sauvé par Hypérion, Coeos est plongé dans état comateux mais en sort grâce à sa Soma, et à Hypérion qui partage avec lui son Ichor, le sang divin. Il affrontera à nouveau Aiolia et en mourra en confiant au jeune Chevalier tous ses pouvoirs. Il a aussi découvert que Mnémosyne est une traîtresse à Cronos et sert Pontos. Ce qui provoquera la colère de son frère, Hypérion le Démon...

Sôma 

La Sôma de Coeos représente une Rapière, épée longue et fine, à la lame flexible.

Techniques 

"Ebony Illumination" 
"Sparkle Rapier" 
"Ebony Gale" 
"Thunder Black Rotation" 
"Ebony Rapier" 
"Ebony Plasma"

Hypérion 
Hypérion (漆黒のヒュペリオン, Shikkoku no Hyuperion) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya et n'apparait que dans le manga Saint Seiya épisode G. Il est un des douze Titans enfantés dans les temps mythologiques par Gaia, la Terre, et Ouranos, le Ciel.

Hypérion le Noir 

D'un tempérament calme et généreux envers ses frères et sœurs, Hypérion ne veut pas seulement libérer Cronos, mais souhaite aussi assurer un avenir meilleur à tous les êtres humains, hommes, femmes et enfants qui, pour avoir juré fidélité aux Titans, se sont retrouvés eux aussi prisonniers des profondeurs du Tartare.
Le Titan Hypérion est donc un Dieu ayant le cœur sur la main quand il s'agit de protéger et préserver ses proches et son peuple.

Il en est en revanche tout autrement quand il s'agit de ses ennemis ou de sa haine envers Zeus et les autres Dieux qui permirent la chute des Titans dans les temps mythologiques.
Ainsi, lorsqu'il fait face à un adversaire, Hypérion change radicalement de tempérament et se montre alors sans pitié pour le camp adverse. C'est pourquoi il n'hésite pas une seconde à tuer toutes personnes se mettant en travers de sa route, même s'il s'agit de femmes ou d'enfants.

Lorsqu'il porte sa Sôma, Hypérion ressemble à un démon, du fait que le casque de son armure possède deux cornes incurvées. Bien que sans merci, il arrive néanmoins que le Titan laisse la vie sauve à son adversaire s'il juge que celui-ci a fait preuve d'une incroyable dextérité au combat, comme ce fut le cas lors de son affrontement avec Aiolia, le chevalier d'or du Lion.
Hypérion possède, de plus, une très haute analyse des techniques lors des combats. Ainsi, le Titan peut, après avoir vu une technique une seule fois, facilement esquiver ou encore annuler les effets d'une attaque.

Au terme de son premier combat contre le chevalier du Lion, Hypérion semble avoir développé une connexion particulière avec Aiolia, devenant ainsi son rival.

Sôma 

La Sôma d'Hypérion représente une Épée longue, gigantesque épée à double tranchant telle que la "ZweiHander".

Techniques 

"Ebony Vortex"
"Gurthang Vortex"

Notes 

 Hypérion est le premier Titan réveillé par Pontos, parallèlement et à mesure que l'histoire avance, Hypérion semble aussi avoir de lourds soupçons concernant la loyauté de celui-ci. 
 On apprend grâce à Hypérion que le sang des Dieux n'est pas le même que celui des êtres mortels : du nom d'"Ichor", leur sang est de couleur bleue et leur garantit la vie éternelle.

Japet 
Japet (次元のイアペトス, Jigen no Iapetosu) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya et n'apparait que dans le manga Saint Seiya épisode G. Il est un des douze Titans enfantés dans les temps mythologiques par Gaïa, la Terre, et Ouranos, le Ciel.

Japet des Dimensions 

Japet est le second Titan à avoir été libéré par Pontos. Contrairement aux autres Titans, Japet démontre un tempérament puéril ; particulièrement colérique, capricieux et fier de son pouvoir, Japet aime montrer sa force et sait aussi être sarcastique, dur et sadique, même envers ses proches. Paradoxalement, il ira aller jusqu'à sacrifier sa femme Thémis pour devenir un démon assez puissant pour tuer Zeus et libérer son fils Prométhée injustement damné pour avoir donné le feu aux Hommes.

Malgré sa personnalité, Japet est incroyablement fort. Lors de son combat contre Mu, le chevalier d'Or du Bélier, il sera interrompu par Cronos en personne, et quittera le champ de bataille sans même une égratignure et sans avoir fait la pleine démonstration de ses pouvoirs. Mu, quant à lui, pourtant considéré comme un des plus puissants chevaliers de son ordre, sera gravement blessé.

Bien que loyal envers son frère et roi Cronos, Japet peut, s'il le juge nécessaire, agir de son propre chef. Ainsi, désobéissant à Cronos en attaquant les chevaliers d'or, et par la même occasion le chevalier d'Or du Bélier, Japet frôlera la mort via la colère de Cronos. Il ne devra la vie qu'à l'intervention de son frère, Hypérion qui le sauvera en prenant sa défense auprès du roi des Titans. 

Japet fut aussi à l'origine de l'enlèvement de Lithos, la protégée d'Aiolia, dans le "Cronos Laburynthos" afin de pousser le chevalier d'or du Lion à se rendre dans le domaine des Titans. Une fois sur place, Aiolia fut défié par Japet et Themis, mais réussit presque à vaincre ses adversaires avec l'aide de Shaka de la Vierge. 

Bien que tous les Titans, du moins la plupart, puissent créer des portails dimensionnels afin de se déplacer du "Cronos Laburynthos" à n'importe quelle endroit sur Terre, Japet semble être le seul Titan à avoir un réel contrôle sur les dimensions. Ainsi, il peut ouvrir et agrandir n'importe quel portail dimensionnel à sa guise et les utiliser lors d'un combat, notamment pour invoquer des créatures mythologiques tels les Hecatonchires, ou encore pour contourner une défense comme le Crystal wall de Mu.

Japet sera le premier Titan à être vaincu, tué par Aiolia lors de son combat dans le "Cronos Laburynthos".

Sôma 

La Sôma de Japet représente deux épées incurvées. Elle est visible dans le volume 7, chapitre 27.

Techniques 

"Hekatonkheir Kalein" → "Hekaton Menis"
"Khora Temnein"
"Melas Planetes"
"Hex Aster Xiphos"
"Khaos Kyklos" → "Khaos Blade"
"Khaos Kyklos" → "Khaos Prosbole"

Note 

 Themis, Titanide, est l'épouse de Japet.